Indexação (economia)
 Indexação (biblioteconomia)
 Indexação por motor de busca

Desambiguação